Akagera bezeichnet:

 einen Teil des Nils, siehe Kagera-Nil
 Akagera-Nationalpark, Naturschutzgebiet in Ruanda/Afrika, welches vom Akagera nach Westen begrenzt wird